Ка́рлос Лави́н (; 10 августа 1883, Сантьяго, Чили — 27 августа 1962, Барселона, Испания) — чилийский композитор, фольклорист, музыковед.

Биография 
Музыкальное образование получил в Париже и Берлине. Ученик Эриха Хорнбостеля. Творчество Лавина тесно связано с национальным фольклором. Был сторонником национального стиля; отстаивал национальный путь развития чилийской музыки. Автор исследований о креольском и индейском музыкальном фольклоре.

Сочинения 
 сюита для оркестра «Кирай» / Quiray
 сюита для оркестра «Осенняя» / Otoñales
 сюита для оркестра «Арауканский праздник» / Fiesta Araucana
 «Арауканские мифы» для фортепиано / Mitos Araucanos
 «Сельские эстампы» для фортепиано / Estampas Pueblerinas
 «Жалобы уильиче» для голоса и камерного оркестра / Lamentaciones Huilliches

Публикации 
Músicos Ultramodernos de Francia (in: "Pacífico Magazine". Santiago, 1915)
Los rumoristas italianos en Chile (in: "Pacífico Magazine". Santiago, 1922)
El Expresionismo Musical en Alemania (in: "Juventud". Santiago, 1922)
La Música en América Latina (in: "Le Guide du Concert"". París, 1925)
La Música de los Araucanos (in: "La Revue Musicale", París, 1925)
El cromatismo en la música indígena suramericana (in: "Gaceta Musical", París, 1928)
La Música en América (in: "Gaceta Musical", París, 1928-29)
La Música en Europa (in: "Revista Música", Barcelona, 1938)
La Música en los arios 1936 a 1939 (Suplemento de la Enciclopedia Espasa. Barcelona, 1936-39)
Historia del Jazz (Suplemento de la Enciclopedia Espasa. Barcelona, 1936-39)
Crónica universal de la música (Suplemento de la Enciclopedia Espasa. Barcelona, 1940)
La instrumentación de nuestra música nativa (in: "Radiomanía", Santiago, 1944)
Editores y compositores del siglo XIX (in: "Vida Musical. Santiago", 1945)
Andacollo, rito del norte de Chile (in "Revista Antártica", Santiago, 1945)
El arte musical chileno y sus reservas (Santiago, 1946)
Tres tipos de zamacueca und Tradiciones de la música típica chilena (in:"Chile", Universidad de Chile. Santiago, 1947)
Chile, tierra y destino (Santiago, 1947)
La Chimba (Santiago, 1947)
Danzas Rituales de la Candelaria (in: "Revista Musical Chilena", 1949)
Nuestra Señora de las Peñas (Instituto de Investigaciones Musicales, Santiago, 1949)
El Santuario de La Tirana (Instituto de Investigaciones Musicales, Santiago, 1950)
Jornadas de Folklore Chileno (Santiago, 1950)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 290. — ISBN 5-85270-033-9

Музыковеды Чили
Фольклористы Чили